Кубок Федерації Туреччини 1957—1958  — 2-й сезон Кубка Федерації Туреччини. Титул вдруге поспіль здобув Бешикташ. Через деякий час перемогу у турнірі було прирівняно до перемоги у чемпіонаті.

Перший раунд

Група у Стамбулі

|}

Група в Ізмірі

|}

Другий раунд

Група у Стамбулі

|}

Група в Ізмірі

|}

Група в Анкарі

|}

Третій раунд

Червона група

|}

Біла група

|}

Груповий раунд

Червона група

Позначення:

Результати

Біла група

Позначення:

Результати

Фінал

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/14 червня 1959

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперліга Туреччини на rsssf  

1957—1958
Туреччина
Туреччина